duinbollenzweefvlieg
 duistere bollenzweefvlieg
 gevlekte bollenzweefvlieg
 gewone bollenzweefvlieg
 grootoog-bollenzweefvlieg
 grote bollenzweefvlieg
 kalkbollenzweefvlieg
 knobbelbollenzweefvlieg